Bryniarski ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Bryniarski (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Kazimierz Bryniarski (* 1934), polnischer Eishockeyspieler